Валерий Марченко: Марченко, Валерий Григорьевич (род. 1954) — русский и белорусский писатель.
 Марченко, Валерий Вениаминович (1947—1984) — украинский диссидент-правозащитник, литературовед и переводчик.